Newton može značiti:

 njutn, mjerna jedinica za silu
 Isaac Newton, engleski fizičar, matematičar i astronom (4. siječnja 1643. – 31. ožujka  1727.)